Lindt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aare Lindt
 W. Lindt